In 2021 werd het 23ste Campeonato Maranhense Segunda Divisão gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 23 augustus tot 31 oktober  en werd georganiseerd door de FMF. Cordino werd kampioen.

Pré-Série B

Voorronde 1

JV Lideral en ITZ Sport trokken zich terug waardoor Expressinho en Sabiá rechtstreeks naar de volgende ronde gingen.

Voorronde 2

Sabiá trok zich terug waardoor Timon zich voor de volgende fase kwalificeerde.

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

(1): Chapadinha, dat voor de eerste fase geplaatst was trok zich voor de competitie terug

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran